Vila Carolina pode ser:
 Vila Carolina, bairro paulistano localizado no distrito de Itaim Paulista;
 Vila Carolina, bairro paulistano localizado no distrito do Jaçanã;
 Vila Carolina, bairro paulistano localizado no distrito do Limão.
 Vila Carolina, unidade residencial do bairro Carolina, distrito da Sede, no município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul.

Desambiguação